Андре́тти (Andretti) — династия американских автогонщиков:

 Андретти, Марио (род. 1940).
 Андретти, Майкл (род. 1962).
 Андретти, Марко (род. 1987).
 Андретти, Джефф (род. 1964).
 Андретти, Альдо (род. 1940), брат-близнец Марио.
 Андретти, Джон (1963—2020).
  (род. 1992).
 Андретти, Адам (1979).

Ссылки 
Официальный сайт семьи Андретти